Beltoise peut désigner :
 Jean-Pierre Beltoise (1937-2015), pilote automobile français, père des deux suivants ;
 Anthony Beltoise (1971-), pilote automobile français ;
 Julien Beltoise (1974-), pilote automobile français.